Список країн за виробництвом риби — ранжований по роках та обсягах (метричні тонни) інформаційний список держав, які є найбільшими виробниками (улов) риби.

Виробництво  
Джерело даних: ФАО ().

Примітки  

Рибальство
Риба